Елза Суарес (; 23 червня 1937, Ріо-де-Жанейро — 20 січня 2022, там само) — бразильська співачка.

Дискографія 
 Se Acaso Você Chegasse (1960)
 Tenha Pena de Mim (1960)
 Eu e o rio (1961)
 Beija-me (1961)
 Mulata Assanhada (1961)
 A Bossa Negra (1961)
 Sambossa (1963)
 Na Roda do Samba (1964)
 Um Show de Beleza (1965)
 O Samba Brasileiro 1965)
 Verão do Meu Rio (1965)
 O Neguinho e a Senhorita (1965)
 Com A Bola Branca (1966)
 Palmas no portão (1967)
 O Mundo Encantado de Monteiro Lobato (1967)
 Negro Telefone (1967)
 Com Que Roupa (1967)
 Elza, Miltinho e Samba (1967)
 O Máximo em Samba (1967)
 Balanço Zona Sul (1968)
 Diálogo de Crioulos (1968)
 Mestre-Sala (1968)
 Capoeira (1968)
 Onde Está Meu Samba (1968)
 Elza, Miltinho e Samba Vol.2 (1968)
 Elza Soares e Wilson das Neves (1968)
 Boggie Woogie na Favela (1969)
 Heróis da Liberdade (1969)
 Juntinho de Novo (1969)
 Elza Carnaval & Samba (1969)
 Elza, Miltinho e Samba Vol.3 (1969)
 Samba & Mais Sambas (1969)
 Sambas e Mais Sambas (1970)
 Se Acaso Você Chegasse (1971)
 Sangue, Suor e Raça (1972)
 Grade do Amor (1972)
 Elza Pede Passagem (1972)
 Swing Negrão (1972)
 Maria Vai com as Outras (1972)
 Lendas do Abaeté (1973)
 Aquarela Brasileira (1973)
 Salve a Mocidade (1974)
 Quem é bom já nasce feito (1974)
 Samba, Minha Raiz (1974)
 Com Que Roupa (1974)
 Pilão+Raça=Elza (1977)
 Elza Negra, Negra Elza (1980)
 Voltei (1988)
 Carioca da Gema (1999)
 Do Cóccix Até O Pescoço (2002)
 Vivo Feliz (2004)
 Beba-me - Ao Vivo (2007)
 Chega de Saudade - Trilha Sonora do Filme (2008)
 A Mulher do Fim do Mundo (2015)

Бразильські співачки
Виконавці португальською мовою
Уродженці Ріо-де-Жанейро